Il chilobit è un'unità di misura dell'informazione o della memoria che fa parte dei vari multipli del bit. Il termine deriva dall'unione del prefisso SI kilo con bit. Il chilobit ha per simbolo kbit (ma talvolta viene usato anche kb, da non confondere con kB che è invece il simbolo del chilobyte).

Descrizione 
Il chilobit ha il seguente valore:
 1 kilobit = 103 bit =  bit

Questa definizione è la più usata soprattutto nel campo delle telecomunicazioni dove viene utilizzata per misurare la quantità di dati che sono stati trasmessi o ricevuti in un determinato periodo di tempo. Per esempio per indicare la velocità di un modem spesso si ricorre ai kilobit per secondo.

Conversioni

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Unità di informazione